Vincenzo Romano (1751-1831), presbitero e santo cattolico italiano 
 Vincenzo Romano (1956 – vivente), ex calciatore italiano 
 Vincenzo Romano, ex cestista italiano ed ex allenatore dell'U.S. Sangiorgese